Bitis (príncep), príncep dels odrisis
 Bitis (serp), gènere de serps